

Население 
 10 048 232 (2000)
 10 102 022 (2003)
 10 524 145 (2004)
 10 566 212 (2005)
 10 605 870 (2006)
 10 642 836 (2007)
 10 707 924 (2009)

През последното десетилетие населението на Португалия, подобно и на другите страни в Южна Европа (Испания, Италия и Гърция) започва да намалява, като към юли 2020 г. достига 10 302 674 души.

Естествен прираст 
Естественият прираст се измерва като видим разликата между смъртността и раждаемостта.
 0,18% (2000)
 0,17% (2003)
 0,41% (2004)
 0,39% (2005)
 0,36% (2006)
 0.334% (2007)

Естествен прираст

Раждаемост 
Раждаемостта може да се измерва в два варианта; промили и общ брой. Чрез промилите се измерва колко деца са се родили за дадена година на 1000 души, а общият брой – колко деца са се родили.

Пример: 2‰ са се родили, това означава че 2 деца се раждат на 1000 души за една година.

Общият брой се измерва, когато се родят новородените и се броят в общ брой; Пример: ако са се родили 20000 деца, те се броят от общия брой 10 млн. за една година
 10.38 на/1000 (2000)
 10.38 на/1000 (2003)

 10.78 на/1000 (2004)
 10.82 на/1000 (2005)
 10.86 на/1000 (2006)
 10.9 на/1000 (2007)

Смъртност 
Колко души са умрели за една година. В промили и общ брой.
 10.2 на/1000 (2000)
 10.21 на/1000 (2003)
 10.37 на/1000 (2004)
 10.43 на/1000 (2005)
 10.5 на/1000 (2006)
 10.56 на/1000 (2007)

Коефициент на плодовитост 
 1.47 бебе на/жена (2000)
 1.49 бебе на/жена (2003)
 1.46 бебе на/жена (2004)
 1.47 бебе на/жена (2005)
 1.49 бебе на/жена (2008)

Религия 
Населението на Португалия е еднородно – 99% са португалци и 1 % испанци. В езиков аспект то спада към романската езикова група. Мнозинството от португалците принадлежат към римокатолическото вероизповедание.

Емиграция 
Дълго време нивото на емиграция сред португалците е било високо. Така се зараждат големи португалски колонии в редица страни — само във Франция живеят около 600 000 португалци, а португалците представляват 10,2% от населението на Андора. В Германия към 2004 г. живеят 117 000 португалци. От друга страна Португалия дълго време е цел за множество изселници от бившите ѝ колонии.

С приемането на страната в ЕС и свързаното с това подобряване на социално-икономическия и политически климат се засилва притокът на чужденци в Португалия. Най-голям е броят на чужденците, идващи от Бразилия, Ангола, Русия, Украйна и Молдова.

По-голямата част от чужденците живеят в Лисабон и в областите по португалското крайбрежие.
 0.5 емигранти на/1000 (2000)
 0.49 емигранти на/1000 (2003)
 3.57 емигранти на/1000 (2004)
 3.49 емигранти на/1000 (2005)
 3.4 емигранти на/1000 (2006)
 3.31 емигранти на/1000 (2007)

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа